Netz steht für:

 Netz (Textilie), ein Textilgebilde mit Maschen und Öffnungen
 Netz (Familienname), zu Namensträgern siehe dort
 Netz (Geodäsie), die flächendeckende Anordnung von Vermessungspunkten
 Netz (Sternbild), ein Sternbild des Südhimmels
 Soziale Netze in der Soziologie und im Internet
 ein System aus vernetzten Elementen, siehe Vernetzung und Netzwerk (Begriffsklärung)
 Leitungsnetz, verbundene Leitungen zur Versorgung mit Stoffen, Energie oder Informationen
 Verteilnetz, verschiedene Netze zur Verteilung von Stoffen, Energie oder Informationen 

Jagd:
 Fischernetz, ein engmaschiges Gewebe, das zum Fischfang genutzt wird (siehe dort auch Unterarten)
 Japannetz, ein Fangnetz für Vögel und Fledermäuse
 Schmetterlingsnetz, ein sackartiges Fangnetz (Kescher) für Fluginsekten

Verkehr:
 Verkehrsnetz (Eisenbahnen, Straßen, Wege, Schiffsrouten, Flugplätze)
 Liniennetz, Teil des öffentlichen Verkehrsnetzes
 Schienennetz
 Straßennetz
 Radverkehrsnetz
 Transeuropäische Netze

Energie- und Wasserversorgung:
 Energienetz, siehe Energieversorgung; auch Bestandteil einiger Firmennamen (z. B. EnergieNetz Hamburg eG)
 Gasnetz, Verteilungssystem für die Versorgung mit Gas (meistens Erdgas)
 Fernwärmenetz, Verteilungssystem für die Versorgung mit Fernwärme
 Stromnetz, Leitungsnetz der Stromversorgung 
 Hochspannungsnetz, Mittelspannungsnetz, Niederspannungsnetz, Teile des Stromnetzes
 Lichtnetz, ältere Bezeichnung für die unterste Verteilebene im Niederspannungsnetz des öffentlichen Stromnetzes
 Wassernetz, Verteilungssystem für die Versorgung mit Wasser
 Kanalnetz, die Kanalisation zur Ableitung von Schmutz- und Regenwasser

Kommunikationstechnik:
 Kommunikationsnetz
 Nachrichtennetz
 Telefonnetz, ein Kommunikationssystem
 Verteilnetz (Telekommunikation)
 Funknetz, technische Infrastruktur zur Informationsübertragung mittels elektromagnetischer Wellen
 Freies Funknetz, WLAN-basiertes nichtkommerzielles Funknetz
 Mobilfunknetz, technische Infrastruktur zur Übertragung von Mobilfunksignalen (siehe auch: A-Netz, B-Netz, C-Netz, D-Netz, E-Netz)
 Optisches Transportnetz
 Semantisches Netz

Informatik:
 Polygonnetz, ein Graph in der Computergrafik, bestehend aus Punkten, die mit Kanten verbunden sind. 
 Rechnernetz
 umgangssprachlich für World Wide Web, das über das Internet abrufbare Hypertext-System 
 umgangssprachlich für das Internet
 Künstliches neuronales Netz

Mathematik:
 Netz (Diskrete Mathematik), eine Verallgemeinerung der endlichen affinen Ebene
 Netz (Geometrie), eine ebene Darstellung der Kantenstruktur eines Polyeders
 Netz (Kryptologie), ein kryptanalytisches Verfahren unter Verwendung von Zygalski-Lochblättern 
 Netz (Topologie), eine Verallgemeinerung der mathematischen Folge 
 Gitternetz, in der Geometrie, Geografie und Kartografie ein Netz aus sich in der Regel im gleichen Abstand schneidenden Linien
 Koordinatennetz, System zur Bezeichnung der Position von Punkten und Objekten in einem geometrischen Raum
 Isothermes Netz für geodätische Abbildungen der Erdkugel
 Schmidtsches Netz, ein Richtungsnetz für Geologie und Kristallografie
 Wulffsches Netz, ein Hilfsmittel in der Kristallografie

Biologie und Anatomie:
 Neuronales Netz
 Spinnennetz, eine aus Spinnenseide hergestellte Konstruktion zum Beutefang
 Wassernetz, Trivialname der Grünalgen der Gattung Hydrodictyon
 Omentum majus, eine Gewebestruktur im Bauchraum
 Omentum minus, eine Bildung des Bauchfells
 Gefäßnetz (lateinisch Rete), siehe Rete mirabile

Sport:
 Spielfeldtrennung bei Netz-Ballspielen (z. B. Tennisnetz)
 Tornetz, Bespannung des Tores beim Fußball, Hockey, Eishockey u. a.
 Pfeilfangnetz beim Bogenschießen

Schutznetze:
 Arbeitsplattformnetz, als Ersatz für feste Plattformen bei Arbeiten in großer Höhe
 Bugnetz, Sicherheitsnetz am Bug von Segelschiffen
 Moskitonetz zum Schutz von Menschen gegen Insekten
 Netzsperre, militärische Sperre in flachen Gewässern
 Personenauffangnetz als Arbeitsschutzmittel für Menschen
 Tarnnetz für militärische und jagdliche Zwecke

Sonstige Netze:
 Zusammenschluss von Initiativen, z. B. Netz für Kinder, Netz gegen Nazis
 Netzplantechnik zur Steuerung und Überwachung von Projekten
 Einkaufsnetz, ein Netz in Form eines Beutels zum Tragen von Einkäufen
 Haarnetz, eine Kopfbedeckung
 Wurfnetz bei Gladiatorenkämpfen, siehe Retiarius

Orte:
 Netz (Siebenbürgen), Ort in Siebenbürgen (Rumänien), rumänisch Nețeni, ungarisch Nec

Siehe auch:

 Menschen im Netz
 Das Netz
 Im Netz
 Netze
 Netzen
 Vernetzung